Stephanus Jacobus van Royen (1764-1834), schulte, maire, burgemeester en notaris van Vledder en maire en schulte en burgemeester vanDiever
 Stephanus Jacobus van Royen (1796-1847), burgemeester van Diever van 1819 tot 1847, neef van de vorige
 Stephanus Jacobus van Royen (1909-1972), burgemeester van Sleen